Дробњак је јужнословенско презиме.

 Анто Дробњак (рођен 1968), југословенски фудбалер
 Драган Дробњак (рођен 1941), српски вајар и дизајнер стакла
 Предраг Дробњак (рођен 1975), црногорски кошаркаш

Српска презимена
Црногорска презимена